Магнус Стамнестрё (; 18 апреля 1992, Хюрксетерёра, Сёр-Трёнделаг) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Русенборг».

Карьера 

Магнус начал свою профессиональную карьеру в «Хемне», затем в 2010 году перешёл в «Мольде». Его дебют в Типпелиге состоялся 6 июня 2010 года, в игре против «Лиллестрёма». А 24 июля 2012 года, Магнус впервые сыграл в Лиге чемпионов УЕФА против латвийского «Вентспилса».

В начале 2013 года, Стамнестрё отправляется в годичную аренду в «Согндал». Через год Магнус отправляется в новую аренду, на тот раз в клуб «Кристиансунд». Своей игрой он сумел заинтересовать руководителей клуба и вскоре «Кристиансунд» выкупают его контракт у «Мольде».

В июле 2015 года, «Кристиансунд» и «Русенборг» договариваются о трансфере Магнуса. Дебют Стамнестрё за новый клуб состоялся 26 июля 2015 года в игре против «Саннефьорда».

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Норвегии (1): 2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Кристиансунн»
Игроки ФК «Русенборг»